Гаркавий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гаркавий Василь — український художник по гриму (працював на кінофільмах «Овід» (1980), «Подарунок на іменини» (1991), «Два місяці, три сонця» (1998) тощо).
 Гарькавий Віталій Іванович (нар. 1947) — народний депутат України 2 скликання, українець, член Партії Праці.
 Гаркавий Ілля Іванович (1876—1937) — радянський військовик, комкор (1935), член ВУЦВК, жертва сталінського Великого терору — розстріляний у 1937 році.
 Гаркавий Прокіп Хомич (1908—1984) — радянський селекціонер, академік ВАСГНІЛ (1972), заслужений діяч науки УРСР (1968), Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Гаркавий Сергій Іванович (нар. 1947) — український медик. Професор, завідувач кафедри комунальної гігієни та екології людини Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
 Гаркавий Юрій Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жіноча форма Гаркава 

 Гаркава Ніна Миколаївна (* 8.11.1951, м. Брянка, Луганської області) — Голова Сумської державної адміністрації (13 грудня 2005 — 24 листопада 2006 рр.).

Див. також 
Прізвища